Il gruppo dell'atacamite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo dell'atacamite 
 Atacamite
 Hibbingite
 Kempite

Note 

Atacamite